По крайней мере два представителя рода князей Горбатых-Шуйских имели имя и отчество Борис Иванович:
 Горбатый-Шуйский, Борис Иванович — князь, воевода и боярин в последние годы жизни Ивана III и во времена Василия III, сын Ивана Ивановича, внук Ивана Васильевича
 Горбатый-Шуйский, Борис Иванович — князь и воевода при Иване III, дядя предыдущего, сын Ивана Васильевича